Triglav ima več pomenov:

 Triglav – najvišja slovenska gora 
 Triglav – slovansko božanstvo
Triglav – gorski masiv v osrednjem delu gorovja Stara planina (Balkan) v Bolgariji
 Triglav (1865–1870) – slovenski časnik, izhajal v nemščini
 Triglav – ime več ladij
Triglav (priimek)
 Triglav (računalnik) – računalnik, zasnovan in izdelan v Sloveniji
 Triglav (avtomobil) – ime avtomobila po načrtih Stanka Bloudek
 Triglav – naslov skladbe Ansambla Lojzeta Slaka in skupine Pan
 Triglav, performans (happening) skupine OHO v parku Zvezda v Ljubljani konec leta 1968
 Tolminski Triglav, skupno ime za tri vrhove nad Tolminom oz. dolino Zadlaščice

Podjetja in ustanove 

 Radio Triglav, Jesenice
 Kino Triglav, ljubljanski kino
 Triglav film – nekdanja slovenska filmska produkcijska in distribucijska hiša
 Triglav film – slovenska filmska produkcijska in distribucijska hiša, ustanovljena 2001
 Triglav – zdravstvena zavarovalnica s sedežem v Kopru
 Zavarovalnica Triglav, Skupina Triglav

Kulturna društva 

 Kinološko društvo Triglav
 Kulturno-zgodovinsko drustvo Triglav
 Moško pevsko društvo Triglav Lesce
 Pevsko drustvo Orfeum Triglav – slovensko društvo v Landskroni na Švedskem
 Slovensko društvo Triglav Rosario – kulturno društvo v Rosariu v Argentini
 Slovensko planinsko društvo Triglav
 Triglav – slovensko kulturno društvo v Banja Luki v Bosni in Hercegovini
 Triglav – slovensko kulturno društvo v Bitoli v Makedoniji
 Triglav – slovensko kulturno društvo v Splitu na Hrvaškem
 Triglav – slovensko kulturno društvo v Stuttgartu v Nemčiji

Športni klubi 

 Akademski vaterpolski klub Triglav Kranj
 Atletski klub Triglav Kranj
 Hokejski klub Triglav Kranj
 Hokejski klub Triglav Predanovci
 Judo klub Triglav Kranj
 Karate klub Triglav
 KK Triglav Kranj
 Odbojkarski klub Triglav Kranj
 Plavalni klub Triglav Kranj

Glej tudi 

 Oj, Triglav, moj dom
Triglavski dom na Kredarici 
 Triglavski ledenik
 Triglavsko brezno
 Triglavski narodni park
 Triglavska Bistrica
Triglavska roža (Potentilla nitida)
Triglavski dimek (Crepis terglouensis)
Triglavska neboglasnica (Eritrichum nanum)
Dolina Triglavskih jezer
Krst pod Triglavom
Troglav